En Pologne, Kotlice peut faire référence à :

 Kotlice, un village dans la voïvodie de Lublin

 Kotlice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix